Panthea steht für:

 die Allgöttin (als Zusatz zu Isis), siehe Heiligtum der Isis und Mater Magna (Mainz)
 die Gattin des Abradatas, eines angeblichen Königs von Susa, siehe Pantheia
 Panthea (Gattung), eine Gattung der Eulenfalter
 Panthea (Mesa Gitonia), Stadtteil von Mesa Gitonia, Bezirk Limassol, Zypern
 Panthea (Tragödie), Trauerspiel von Louise Adelgunde Victoria Gottsched